Interlenghi est un patronyme porté notamment par :

 Antonella Interlenghi (1960-), actrice italienne,
 Franco Interlenghi (1931-2015), acteur italien.